Jurubeba Leão do Norte
 Leão do Norte (álbum) - de Elba Ramalho
 Gustavo II Adolfo da Suécia, com a alcunha de Leão das Terras do Norte
 Pernambuco - estado que possui a alcunha de "Leão do Norte"

Clubes de futebol 
 Sport Club do Recife
 Comercial Futebol Clube
 Clube do Remo

Desambiguação